El término Úrsulo Galván, puede referirse a:

 Úrsulo Galván Reyes, líder agrarista y político mexicano (1893-1930);
 Úrsulo Galván, municipio del estado de Veracruz, México;
 Úrsulo Galván , pueblo cabecera del municipio anterior;
 Úrsulo Galván, localidad del estado de Sonora, México.